В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Кеті Мей здобула титул, у фіналі перемігши Брігітт Куйперс 6-4, 4-6, 6-2.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships